Паранойя (srp. Paranoja) je drugi studijski album ruskog muzičara Nikolaja Noskova koji je objavljen 1999. godine.  Album je poznat i pod imenom -{Стёкла и бетон}- (trans. stjokla i beton; srp. staklo i beton).  Na albumu se nalazi 10 kompozicija, za koje je tekst napisao Aleksej Čulanskij, dok je muziku za pesme napisao sam Noskov.

Spisak kompozicija

Osoblje 
 Električna gitara — Vjačeslav Molčanov
 Tekst — Aleksej Čulanskij
 Muzika — Nikolaj Noskov
 Producent — Josif Prigožin

Reference

Spoljašnje veze 
 Паранойя na sajtu -{Discogs}-.

Албуми 1999.
Албуми Николаја Носкова
Поп албуми